Het Nederlands kampioenschap dammen 1982 werd van 6 tot en met 17 april 1982 (met als rustdag 11  april) op diverse plaatsen in Drenthe gespeeld door 12 deelnemers. 
Winnaar met 18 punten uit 11 partijen en 2 punten voorsprong op zijn naaste rivaal Jannes van der Wal werd Rob Clerc die daarmee zijn 2e nationale titel behaalde.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1982
Dammen